Бјелајци могу бити:

 Бјелајци (Козарска Дубица), насељено мјесто у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ
 Бјелајци (Пакрац), насељено мјесто града Пакраца, западна Славонија, Република Хрватска